Pułki dragonów noszące muner „5”:

Austro-węgierskie:
 5 Lekki Pułk Dragonów (1798–1801)
 5 Pułk Dragonów (1802–1860) → 1 Pułk Dragonów (1860–1867) → Czeski Pułk Dragonów Nr 13
 Styryjsko-karyncko-kraiński Pułk Dragonów Nr 5 (1867–1918)

Niemiecki:
 5 Pułk Dragonów im. Barona von Manteuffela (Reński)

Rosyjskie:
 5 Lejb-Dragoński Kurlandzki Pułk Imperatora Aleksandra III (1884-1907) 
 5 Kargopolski Pułk Dragonów (1907-1918)